Пірко Василь Олексійович (1935—2012) — український історик. Доктор історичних наук. Професор Донецького національного університету. Дійсний член НТШ.
 Пірко Ярослав Васильович — кандидат біологічних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.

Примітки